Spojení písmen N a X může mít různé významy:

NX 
 NX (program) – CAD program
 Nikon Capture NX – program pro zpracování a editaci fotografií firmy Nikon
 NX bit – příkaz v procesoru
 AZ-NX – kód ISO 3166-2 pro Nachičevan